Escrió de Siracusa, notable siracusà 
 Escrió de Samos, poeta grec
 Escrió de Mitilene, poeta grec
 Escrió de Pèrgam, metge grec 
 Escrió (Aeschrion) fou un escriptor grec que va escriure un llibre sobre agricultura.